Wolfgang Kühnel ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Kühnel (Mediziner) (1934–2015), deutscher Mediziner und Hochschullehrer 
 Wolfgang Kühnel (Mathematiker) (* 1950), deutscher Mathematiker
 Wolfgang Kühnel (Soziologe) (* 1955), deutscher Soziologe und Hochschullehrer